Arturo Fernández Meyzán (1906-1999), um futebolista e treinador peruano.
Arturo Fernández Rodríguez (1929-), um ator espanhol.